En español el término lengua indígena suele referirse a alguna de las lenguas indígenas de América, aun cuando en general el término puede referirse a la lengua materna de cualquier grupo indígena del mundo. Hay muchos países que son pluriculturales en lenguas indígenas como las siguientes: 

 Lenguas indígenas de América

  Lenguas indígenas de Argentina
  Lenguas indígenas de Bolivia 
  Lenguas indígenas de Brasil 
  Lenguas indígenas de Canadá
  Lenguas indígenas de Colombia 
  Lenguas indígenas de Chile
  Lenguas indígenas de Ecuador
  Lenguas indígenas de Guatemala
  Lenguas indígenas de Honduras
  Lenguas indígenas de México 
  Lenguas indígenas de Paraguay
  Lenguas indígenas de Perú
  Lenguas indígenas de Venezuela

Para otras áreas del planeta:

  Lenguas aborígenes de Australia
  Lenguas de Tasmania
  Lenguas de las islas Andamán
  Lenguas papúes
  Lenguas joisanas